Medingen kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Medingen, Luxemburg, ort i kantonen Luxemburg,

Sverige 

 Medingen, sjö, Västernorrlands län,

Tyskland 

 Medingen, en ortsdel i Bad Bevensen, Niedersachsen,